Лицем до сонця () - гімн  Іспанської Фаланги. Написаний в 1935. Автор музики - Хуан Тельєріа, основної частини слів - Хосе Антоніо Прімо де Рівера, вождь Фаланги; у створенні також брали участь Діонісіо Рідруехо і Рафаель Санчес Масаса.

Слова

Поширення пісні 
З початком Громадянської війни в 1936 Фаланга, незважаючи на арешт і наступний розстріл Хосе Антоніо, стає провідною політичною силою в зоні, контрольованій повстанцями. «Обличчям до сонця» виконується нарівні з  «Королівським маршем» і стає фактично другою гімном країни. Згодом Франсиско Франко дещо відходить від доктрини Прімо де Рівери, Фаланга стає конгломератом широкого спектра правих сил, і гімн втрачає своє ідеологічне значення. Донині має популярність в іспанських правих колах.

Посилання 
 «Cara al sol» - сучасне виконання
 Запис «Cara al sol» з італійським тенором
 Завантажити (3 хв. 10 с., 1,49 Мб)
 Завантажити

Примітки 

Новітня історія Іспанії
Культура Іспанії
Гімни по організаціям
Пісні 1936
Націонал-синдикалізм